Ленстер (ирл. Laighean, англ. Leinster) — многозначный термин.

 Ленстер — провинция на востоке острова Ирландия, целиком расположенная на территории Республики Ирландии. 
 Ленстер — аэропорт, расположенный в Ленстере, Западная Австралия. 
 «Ленстер» — один из четырёх профессиональных провинциальных клубов Ирландии в регби-15. 
  — город в Западной Австралии.
  — пассажирское судно компании «City of Dublin Steam Packet Company», которое было торпедировано немецкой субмариной  10 октября 1918 года; погибло более 500 человек (эта морская катастрофа по сей день является самой масштабной по числу жертв в Ирландском море).

См. также 
 Мюррей Лейнстер